Mitologia: 
 Mitra (mitologia) deïtat persa que originà el culte del mitraisme.
 Mitra (vedisme) deïtat hindú associada originalment a la persa.
 Indumentària:
 Mitra, toca alta i apuntada que en les grans solemnitats es cobreixen el cap els bisbes o arquebisbes.
 Mitra (banda), banda utilitzada a l'antiguitat.
 Biografies: Panchanan Mitra, (1892 - 1936) fou el primer professor d'antropologia a l'Índia.